Jim Corbett
Jim Corbett National Park
2442 Corbett

Desambiguação